Принц Харальд Датский (, 8 октября 1876 — 30 марта 1949) — четвёртый ребёнок и третий сын короля Дании Фредерика VIII и его жены, принцессы Ловисы Шведской.

Брак и дети 
Он женился на принцессе Елене Аделаиде Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской 28 апреля 1909 года. У них было пятеро детей:

 Феодора Датская (3 июля 1910 — 17 марта 1975). Она вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Кристиана Шаумбург-Липпского.
 Каролина Матильда Датская  (27 апреля 1912 — 12 декабря 1995). Она вышла замуж за своего двоюродного брата принца Кнуда Датского .
 Александрина Луиза Датская (12 декабря 1914 — 26 апреля 1962). Она вышла замуж за графа Луитпольда Кастель-Кастель.
 Горм Датский (24 февраля 1919 — 26 декабря 1991), женат не был, детей не было.
 Олуф Датский (10 марта 1923 — 19 декабря 1990). Женился морганатически на Энни Элен Доррит Мюллер и получил титул графа Розенборг.
 Ульрик граф Розенборг (род. 1950) ⚭ 1981 Туве Вайнер Ларсен (род. 1950)
 Катарина графиня Розенборг (род. 1982)
 Филип граф Розенборг (род. 1986)
 Шарлотта графиня Розенборг (род. 1953) ⚭ 1981 Торбен Гильденфельдт Вульф (род. 1954)
 Йохан Гильденфельдт Вульф (род. 1980)
 Беате фон Гильденфельдт (род. 1983)

Родословная

Ссылки 
 Royal House of Denmark and Royal House of Iceland
 Ducal House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg then Schleswig-Holstein

Глюксбурги
Принцы Дании